Against the Wind (film), een Britse oorlogsfilm uit 1948 onder regie van Charles Crichton
Against the Wind (album), het elfde studioalbum van de Amerikaanse zanger/gitarist Bob Seger uit 1980
Against the Wind (single), een single van Bob Seger van het gelijknamige album uit 1980